Гилазов () — татарская фамилия:

 Гилазов, Ильгиз Идрисович (род. 1957) — советский и российский юрист.
 Гилазов, Рашид Акмалович (род. 1951) — советский и российский художник.